Ralph Brown (beeldhouwer) (1928), Brits beeldhouwer
Ralph Brown (acteur) (1957), Brits acteur